Frisch, fromm, fröhlich, frei bezeichnet:

 Frisch, fromm, fröhlich, frei (Wahlspruch), den Wahlspruch der Turnerbewegung
 Frisch, fromm, fröhlich, frei (Film), einen Film von 1970